Памятник борцам за волю Украины — расположенный в ряде городов Украины памятник:
 Памятник борцам за волю Украины (Городок)
 Памятник борцам за волю Украины (Черкассы)
 Памятник борцам за волю Украины (Львов)
 Памятник борцам за волю Украины (Ковель)
 Памятник борцам за волю Украины (Цибулево)
 Памятник борцам за волю Украины (Дубно)
 Памятник борцам за волю Украины (Золочев)